Montonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (born in 1946), physicien finlandais
 (1924-2015), diplomate finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois